Die Qatar Telecom German Open 2007 waren ein Damen-Sandplatzturnier in Berlin. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 2007 und fand vom 7. bis 13. Mai statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Ana Ivanović gegen Swetlana Kusnezowa mit 3:6, 6:4 und 7:64. Im Doppelfinale besiegten Lisa Raymond und Samantha Stosur die Paarung Tathiana Garbin/Roberta Vinci mit 6:3 und 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
German Open 2007